Csehország
 Nové Hrady, település a České Budějovice-i járásban
 Nové Hrady, település a Ústí nad Orlicí-i járásban